ACU steht als Abkürzung für:

 Flughafen Achutupo in Achutupo, Panama nach dem IATA-Code
 Address Control Unit, siehe Adressensteuerungseinheit
 American Conservative Union
 Armored Command Unit, siehe Supreme Commander#Armored Command Unit
 Army Combat Uniform, Kampfanzug der US Army
 Asiatische Währungseinheit (engl. Asian Currency Unit), eine vorgeschlagene gemeinsame Währungseinheit für die zehn Staaten der ASEAN sowie zusätzlich die Volksrepublik China, Japan und Südkorea
 Association of Commonwealth Universities
 Associazione Consumatori Utenti
 Australian Catholic University (ACU National), die einzige staatliche katholische Universität in Australien
 Auto-Cycle Union, britischer Motorradsport-Verband
 Automatic Calling Unit, siehe Automatische Wähleinrichtung
 Automóvil Club del Uruguay, ein Automobilklub

ACU